Журавлі́вка — село Чорноморського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півночі району.